Corazón salvaje hace referencia a varios artículos:

Literatura
 Corazón salvaje (novela) (1957), trilogía de novelas escrita por Caridad Bravo Adams.

Versiones en cine

México 
 Corazón salvaje (película de 1956), protagonizada por Martha Roth y Carlos Navarro;
 Corazón salvaje (película de 1968), protagonizada por Angélica María y Julio Alemán;

Versiones en televisión

México 
 Corazón salvaje (telenovela de 1993)
 Corazón salvaje (telenovela de 1977)
 Corazón salvaje (telenovela de 1966)
 Corazón salvaje (telenovela de 2009)

Puerto Rico 
 Juan del Diablo (1966)

  Venezuela 
 Corazón salvaje (telenovela de 1965)

Cine

Estados Unidos 
 Wild at Heart (película) (1990), dirigida por David Lynch;

Reino Unido 
 Gone to Earth (película) (1950), dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger.
 The Wild Heart (1952), dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger - nuevo montaje de la de 1950.

Música 
 Corazón salvaje (álbum) (1994), de Mijares;
 Corazón salvaje (álbum de Denisse Malebrán), álbum inédito de Denisse Malebrán;
 Corazón salvaje (canción de Marcela Morelo) (1997), del álbum Manantial;